WNT kann sich beziehen auf:

 Woordenboek der Nederlandsche Taal („Wörterbuch der Niederländischen Sprache“)
 Wnt-Signalweg aus der Zellbiologie
 Wirkarbeit Niedertarif, siehe Strompreis
 IATA-Code des Flughafens Hierro, Kanarische Inseln, siehe Liste der IATA-Codes/W

WNT